Salba – wieś w Syrii, w muhafazie Hama
 Salba – wieś w Syrii, w muhafazie Hama